Жамбылский район () — административная единица на юге Казахстана в Жамбылской области.

Административный центр — село Аса.

Площадь территории района — 4,3 тыс. км².

Аким района - Сакен Арубаев .

География 
Рельеф разнообразный, большую часть занимают горы Каратау и Киргизский хребет; центральная часть возвышенная, северная — равнина. В недрах запасы естественных строительных материалов. Климат континентальный; зима мягкая, лето жаркое. Средние температуры января от −6 до −7°С, июля 22—26 °С. Среднегодовое количество атмосферных осадков 250—400 мм. По территории района протекают pеки Талас, Асы. Озёра: Богетколь, Сулуколь, Сенгирбай, Кокиш и другие. Почвы горно-луговые, горно-степные, серозёмные, лугово-серозёмные, лугово-болотные. Растут полынь, осока, кермек, сафлора, солянка, тростник. Обитают сайгак, архар, заяц, лисица, волк; птицы: беркут, ястреб, фазан и другие.

История 
Образован 17 января 1928 года как Аулие-Атинский район в составе Сыр-Дарьинского округа Казахской АССР.

17 декабря 1930 года Сыр-Дарьинский округ, как и все остальные округа Казахской АССР, был упразднён, и Аулие-Атинский район передан в прямое подчинение республиканским властям.

10 марта 1932 года район вошёл в состав новообразованной Южно-Казакской области Казахской АССР (с 1936 года — Южно-Казахстанской области Казахской ССР).

В 1936 году Аулие-Атинский район переименован в Мирзояновский район, а в 1938 — в Джамбулский.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года из части Южно-Казахстанской и Алма-Атинской областей была создана Джамбулская область, в которую и вошёл Джамбулский район.

17 января 1962 года центр Джамбулского района был перенесён из города Джамбула в село Асса.

В 1963 году Джамбулский район был упразднён, но уже 31 января 1966 года восстановлен.

4 мая 1993 года Постановлением Президиума Верховного Совета Казахстана транскрипция названия Джамбулского района на русском языке была изменена на Жамбылский район Жамбылской области.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):

 казахи — 58 197 чел. (70,20 %)
 дунгане — 8114 чел. (9,79 %)
 курды — 5038 чел. (6,08 %)
 турки — 4199 чел. (5,07 %)
 русские — 3441 чел. (4,15 %)
 татары — 880 чел. (1,06 %)
 киргизы — 826 чел. (1,00 %)
 узбеки — 834 чел. (1,01 %)
 другие — 1373 чел. (1,66 %)
 всего — 82 902 чел. (100,00 %)

Демография 
Динамика изменения численности населения с 1999 по 2002 годы:

Административное устройство 
Район включает в себя 16 сельских округов.

Асинский сельский округ 
 село Аса
 село Рахат

Айшабибинский сельский округ 
 село Айша-Биби (Головачевка)
 село Каратау
 село Кызылтан

Акбастауский сельский округ 
 село Бирлесу-Енбек
 село Шокай

Акбулымский сельский округ 
 село Акбулым
 село при станции Талас

Бесагашский сельский округ 
 село Бесагаш
 село Турксиб

Гродековский сельский округ 
 село Гродеково
 село Кызылдихан

Полаткошинский сельский округ 
 село Жалпак-Тобе

Ерназарский сельский округ 
 село Ерназар

Жамбылский сельский округ 
 село Шайкорык
 село Бесжылдык
 село Капал (Ворошилово)
 село Коныртобе (Совтрактор)
 село Танты
 сёло при станции Шайкорык

Колькайнарский сельский округ 
 село Тастобе
 село Енбек
 село Жамбыл
 уч. Колькайнар
 село Костобе

Каракемерский сельский округ 
 село Каракемер
 аул Кумтиын (уч. Ильич)
 село Сенгирбай

Карасуский сельский округ 
 село Пионер
 село Шайдана

Каройский сельский округ 
 село Пригородное

Кызылкайнарский сельский округ 
 село Кызылкайнар (Акжар)
 село Жасоркен

Орнекский сельский округ 
 село Орнек
 село при станции Жума

Каратюбинский сельский округ 
 село Бектобе
 аул Байтерек (Октябрь)
 село Кызылшарык

Экономика 
Имеются масло-, хлебозаводы, цеха по переработке плодов и винограда, строительные и транспортные предприятия. Производство строительных материалов (гипс, известняк и другие). Выращивают зерновые, технические, овоще-бахчевые культуры. Разводят крупный рогатый скот, овец и коз, лошадей. На территории села Айша-Биби в 18 км от Тараза находятся мавзолеи Айша Биби и Бабажы хатун. По территории района проходят железные дороги Шымкент — Тараз, Тараз — Каратау — Жанатас и автомобильные дороги Шымкент — Тараз, Тараз — Акколь — Саудакент.

Примечания 

Жамбылский район (Жамбылская область)
Появились в 1928 году в Казахстане
Районы, образованные в 1928 году
Районы, упразднённые в 1963 году
Появились в 1966 году в Казахстане
Районы, образованные в 1966 году